Седоборо́дая пустельга́ или австрали́йская пустельга́ () — вид хищных птиц рода соколов.

Мелкий сокол, длина 31—35 см.

Населяет Австралию, остров Рождества, Новую Гвинею, Новую Зеландию, Новую Каледонию.

Галерея

См. также 
Пустельга

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Соколы
Птицы Австралии
Птицы Океании
Животные, описанные в 1827 году